

Musica
 Wishes – album di Jon Butcher del 1987
 Wishes – album di Lari White del 1994
 Wishes: A Holiday Album – album di Kenny G del 2002
 Wishes – album di Buckethead del 2013
 Wishes – album di Rhodes del 2015
 Wishes – singolo degli Human Nature del 1996

Varie
 Wishes – film del 2014 diretto da Tyler Maddox
 Wishes – serie televisiva singaporiana
 WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) – progetto europeo Erasmus